Мужской волейбольный турнир VII летней Спартакиады народов СССР 1979 года был проведён с 22 июля по 4 августа в Москве на малой спортивной арене, универсальном спортивном зале «Дружба» Центрального стадиона им. В. И. Ленина.

В мужском турнире приняли участие 15 сборных команд из союзных республик, сборные Москвы и Ленинграда, а также впервые приглашённые сборные четырёх зарубежных стран — Польши, Японии, Алжира и Кубы.

Соревнования проводились в три этапа — предварительный, полуфинальный и финальный. От предварительного этапа были освобождены гости из иностранных сборных.

Третьего успеха на Спартакиадах добились москвичи, до сих пор не опускавшиеся ниже второго места во всех турнирах. Составленная из игроков «Радиотехника» команда Латвийской ССР продолжила поступательное движение, заняв второе место. Лучшей из приглашённых команд стала Куба, замкнувшая тройку призёров.

Предварительный этап 
17 команд были разбиты на четыре подгруппы, внутри которых провели турнир по круговой системе. Два победителя групп вместе с четырьмя приглашенными сборными выходили в финальный турнир за 1—12-е места, команды, занявшие третье место — в турнир за 13—16-е места, остальные — в турнир за 17—21-е места.

I подгруппа

II подгруппа

III подгруппа

IV подгруппа

Полуфинальный этап

Группа «А»

Группа «Б»

Финальный этап

За 1—12-е места

За 13—16-е места

За 17—21-е места

Призёры 
 РСФСР (Москва): В. Афонин, Владимир Кондра, И. Макаров, Олег Молибога, Юрий Нечушкин, О. Павлович, Анатолий Полищук, Александр Савин, Александр Сапега, Юрий Старунский, Владимир Уланов, Владимир Чернышёв. Тренер — В. Клигер.

 Латвийская ССР: Сергей Антипин, Юрис Девейкус, Ф. Иванов, А. Калькис, Борис Колчин, А. Нелсонс, Михаил Россов, В. Рубен, Александр Рябов, Павел Селиванов, В. Ткаченко, А. Шмединьш. Тренер — Геннадий Паршин.

 Куба: Э. Альфонсо, Р. Вилчес, X. Гарбэй, В. Гарсиа, Д. Лапера, Э. Мартинес, Л. Марсаль, Л. Овьедо, А. Перес, К. Руис, К. Салас, А. Фигуэредо. Тренер — И. Эррера.

Литература 
  
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1979

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1979 год в волейболе
Летняя Спартакиада народов СССР 1979